Waldemar Ossowski ist der Name folgender Personen:

* Waldemar Ossowski (Politiker) (1880–1959), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Waldemar Ossowski (Archäologe) (* 1970), polnischer Archäologe und Museumsleiter